Сайфуддин Китчлу́ (, ; 15 января 1888 — 9 октября 1963) — индийский общественный деятель, вице-председатель ВСМ (1955—1959), председатель Всеиндийского совета мира с 1951 года).

Лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами».

Биография 
Родился в августе 1885 года в Амритсаре (ныне Пенджаб, Индия). , доктор юридических наук. Окончил Аллахабадский и Кембриджский университеты. Член партии Индийский национальный конгресс. В 1919 году стал одним из руководителей национально-освободительного движения в Северо-Западной Индии.

Во время похорон И. В. Сталина был в составе индийской делегации, стоял у гроба.

Умер 9 октября 1963 года в Дели.

Память 
 Вучетич, Евгений Викторович. Скульптурный портрет. Мрамор. 1956 г.

Литература 
 

Политики Индии
Деятели Индийского национально-освободительного движения